De Korfbal League seizoen 2020/21 is de zestiende editie van de Korfbal League, de hoogste Nederlandse korfbalcompetitie. Dit seizoen is een uitzonderlijk seizoen, omdat het voor de eerste keer sinds oprichting bestaat uit twaalf deelnemende teams in plaats van tien.

Korfbal League seizoen 2019-2020 werd niet uitgespeeld vanwege COVID-19 en de hierbij horende beperkingen. Hierdoor besloot het KNKV dat de nummer 9 (Groen Geel) gehandhaafd bleef. Vanuit de Hoofdklasse werden beiden nummers 1 gepromoveerd naar de League, te weten Dalto uit Driebergen en KCC uit Capelle aan den IJssel.

Op 23 juni 2020 werd er door middel van loting besloten om ook Oost-Arnhem te laten promoveren. In deze loting maakte ook Nieuwerkerk kans op een plek. De clubs eindigden beide 2e in de Hoofdklasse A en B. Reden van de loting was het bieden van een kans aan de runner-ups om toch te kunnen promoveren. Daarnaast was het competitietechnisch gezien beter om met twaalf teams te spelen in plaats van elf.

Teams
In dit seizoen zullen twaalf teams deelnemen aan het hoofdtoernooi in de Korfbal League. Vervolgens zullen 8 teams strijden om een finale plek in Ahoy.

Transfers in het off-season

Seizoen
In dit seizoen van de Korfbal League speelt elk team 10 wedstrijden; 5 thuiswedstrijden en 5 uitwedstrijden.
De bovenste 4 ploegen spelen play-offs in een best-of-3 serie. De 2 winnaars van de playoffs spelen de zaalfinale in Ahoy.

Poule A

Poule B

Play-offs en finale
Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Korfbal League is de play-offs uitgebreid van 4 naar 8 teams. De eerste 2 ronden zijn best-of-3 en de finale is een enkele wedstrijd.

Promotie/Degradatie Afwikkeling
De korfbalbond besloot het volgende omtrent de afwikkeling voor promotie/degradatie:
 aangezien er geen Hoofdklasse werd gespeeld, was er geen promotie mogelijk. Aangezien er geen club zou promoveren, besloot de bond dat ook degradatie uit de Korfbal League dit seizoen niet zou plaatsvinden

Prijzen
Aan het eind van het seizoen worden de League prijzen uitgedeeld, zie hier het overzicht:

Topscoorders

Trivia
 De start van dit seizoen stond gepland op 23 oktober 2020, echter werd dit uitgesteld vanwege nieuwe COVID-19 maatregelen die vanaf 13 oktober in werking gingen
 Op 28 november 2020 maakte het KNKV bekend dat de competitie op zijn vroegst in januari 2021 zal starten. Vanwege deze routekaart heeft de bond besloten de Korfbal League te splitsen in 2 poules van elk 6 teams
 Op 10 december 2020 maakte het KNKV bekend dat, gebaseerd op informatie vanuit de regering, het Korfbal League seizoen zal starten vanaf 16 januari 2021
 Op 30 december 2020 maakte het KNKV bekend dat er in dit Korfbal League seizoen geen degradanten zouden komen
 Om voor te bereiden op de seizoensstart speelden de ploegen op 2 en 9 januari oefenwedstrijden. Dit waren de eerste korfbalwedstrijden die live te zien waren op het nieuwe livestream-platform voor korfbal
 Op 13 januari 2021 maakte het KNKV bekend dat het play-off schema aangepast zou worden ; in plaats van 4 teams wordt de play-offs uitgebreid naar 8 teams. De eerste 2 rondes zijn best-of-3, gevolgd door 1 finale wedstrijd
 Op 11 januari 2021 maakte Oost-Arnhem bekend dat de samenwerking met coach Hugo van Woudenberg per direct werd gestopt. Op 12 januari werd bekend dat Ron Steenbergen ad interim de rol van hoofdcoach zal overnemen voor dit seizoen

Bronvermelding

Korfbal League
Korfbal in 2020
Korfbal in 2021